Port Hope (Michigan)
Port Hope (Ontário)

Desambiguações de topônimos